Lachapelle kan syfta på:
 Lachapelle, Lot-et-Garonne
 Lachapelle, Meurthe-et-Moselle
 Lachapelle, Somme
 Lachapelle, Tarn-et-Garonne